CRASH Top 100 — условное название списка 100 лучших компьютерных игр для платформы ZX Spectrum, публиковавшегося журналом CRASH в трёх выпусках с августа по декабрь 1991 года.

Особенностью списка является то, что по неизвестным причинам некоторые игры вошли в него дважды. Это игры Midnight Resistance (10 и 51 места), Kwik Snax (21 и 58), CJ's Elephant Antics (34 и 55), Enduro Racer (45, 59), SWIV (46, 60), APB (35, 65), Bomb Jack (37, 70), Target: Renegade (6, 63), Trapdoor (42, 86). Также, помимо игр, в списке присутствует несколько компиляций. В первой двадцатке списка присутствует лишь одна игра (Dizzy), выпущенная ранее 1987 года.

Аналогичный список был составлен журналом Your Sinclair.

Список

См. также 
 Your Sinclair Top 100

Примечания 

Списки компьютерных игр